Grünhof steht für:

Ortsnamen:
 Grünhof (Böhnhusen), Ortsteil der Gemeinde Böhnhusen, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Grünhof (Frankfurt am Main),  Ortsteil der Stadt Frankfurt am Main, Hessen
 Grünhof (Fremdingen), Ortsteil der Gemeinde Fremdingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Grünhof (Lindow (Mark)), Wohnplatz der Stadt Lindow (Mark), Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Grünhof (Rothenklempenow), Ortsteil der Gemeinde Rothenklempenow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Grünhof (Toddin), Ortsteil der Gemeinde Toddin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Grünhof (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Grünhof-Tesperhude, Stadtteil der Stadt Geesthacht, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
auch:
 Grünhof, Kreis Arnswalde, Brandenburg, seit 1945: Borowiec (Drawno), Ort im Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Grünhof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Gaj (Sępopol), Ort in der Gmina Sępopol, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Grünhof, Stadt Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Gajewo (Giżycko), Ort in der Gmina Giżycko, Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Grünhof, Kreis Regenwalde, Pommern, seit 1945: Święciechowo, Ort im Powiat Łobeski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Grünhof, Kreis Saatzig, Pommern, seit 1945: Zieleniewo (Kobylanka), Ort im Powiat Stargardzki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Grünhof, Kreis Schlawe, Pommern, seit 1945: Wykroty (Postomino), Ort im Powiat Sławieński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Grünhof, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Leśny Dwór (Mikołajki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Grünhof (Kreis Tondern), jetzt: Grøngaard, Ortsteil von Tønder, Dänemark 

Personen:
 Natalie Eschborn (1836–1905), verheiratete Natalie Baronin von Grünhof, deutsche Opernsängerin

Siehe auch:
 Grünhöfe
 Grünhoff
 Grunhof
 Grunhofer